Jaguár, a macskafélék családjába tartozó nagytestű ragadozó

 Jaguar, brit autómárka
Művésznevek
 Jaguar (1932) eredeti nevén Sérgio Jaguaribe, brazil karikaturista
 Jaguar (?) Charles Njagua Kanyi kenyai zenész művészneve
 Jaguár (1972) Alec Empire német zenész művészneve
Művészet
 Jaguár, 1967-ben készült magyar film Dömölky János rendezésében
 Jaguár, 1986-ban készült szovjet film Sebastián Alarcón rendezésében
 The Jaguar, a DC Comics (képregény) hősnője
 Jaguar, brit heavy metal együttes
 Fender Jaguar, Fender által épített gitár
Haditechnika
 Jaguar 1 és Jaguar 2, német tankelhárító vadászpáncélosok
 Jaguar, angol emelőrakéta
 XF10F Jaguar, Grumman F10F Jaguar, katonai repülőgép
 SEPECAT Jaguar, harci repülőgép
Számítástechnika
 Jaguar, a 10.2-es Mac OS X operációs rendszerkódneve
 JAGUAR, szoftver, amelyet a kémiában használnak
 Jaguar, az AMD mikroprocesszor-architektúrája
 Jaguar, a Cray petaflop-teljesítményű szuperszámítógépe

Informatikai egyértelműsítő lapok